В авиации СССР существовало три истребительных авиационных полка с номером 67:

 67-й гвардейский истребительный авиационный полк, преобразован из 436-го истребительного авиационного полка 18 марта 1943 года. Расформирован 12 марта 1947 года в составе 2-й воздушной армии Центральной группы войск вместе с 22-й гвардейской истребительной авиационной дивизией.
 67-й истребительный авиационный полк, он же 67-й истребительный авиационный полк ПВО, созданный в 1940 году, принимал участие в Великой Отечесвтенной войне. Расформирован в 1946 году.
 67-й истребительный авиационный полк (1950), он же 67-й истребительный авиационный полк ПВО (1950), сформирован в ноябре 1950 года в Ляоланге (Китай) в составе 28-й истребительной авиационной дивизии ПВО. Расформирован  1 июня 1962 года на аэродроме Санчагал Азербайджанской ССР.